Quincerot kan syfta på:
 Quincerot, Côte-d'Or
 Quincerot, Yonne